Superbird steht für:
 Plymouth Superbird, ein Automodell der Marke Plymouth, siehe Plymouth Road Runner
 Eine Reihe von Kommunikationssatelliten, siehe z. B. Superbird 7 und Superbird 8